Il singolare del torneo di tennis Lucknow Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tuomas Ketola che ha battuto in finale Mosè Navarra 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Marcos Ondruska (primo turno)
 Tomas Behrend (primo turno)
 David Caballero Garcia (primo turno)
 Mosè Navarra (finale)

 Eyal Ran (secondo turno)
 Andres Zingman (primo turno)
 Peter Tramacchi (secondo turno)
 Oren Motevassel (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lucknow Challenger 1999